Иоганн Готлиб Фабрициус, Богумил Фабрициус (; ,  — , ) — германский пастор, основоположник лужицкого книгопечатания.

По национальности был поляком. Служил приходским священником в нижнелужицком местечке Карен (ныне район Котбуса). Выучив лужицкий язык, занялся переводами религиозной литературы на котбусский диалект лужицкого языка. В основанной им типографии в Карене в 1706 году издал «Малый катехизис», а в 1709 году — Новый Завет. В 1712 году, будучи священников в Пайце, получил задание от прусского короля Фридриха I основать новые школы.

C 1726 года служил суперинтендантом в Котбусе. Фабрициус оставил рукопись «Lexici Sorabici Lusatiae inferioris primae lineae», дополненную впоследствии Абрахамом Френцелем, но не изданную и им.

Примечания

Ссылки 
 

Пасторы Германии
Издатели Германии
Переводчики на лужицкий язык
Переводчики Библии